Липовка — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области, административный центр сельского поселения Липовское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 21 километр по прямой на северо-запад от районного центра поселка Базарный Карабулак.

История 
Официальная дата основания 1893 год. По другим данным, село основано в 1736—1738 годах капитаном Иваном Семёновичем Алмазовым. Некогда возле села было немало липовых насаждений, по имени которых оно и получило название. С 10 августа 1894 года имение стало принадлежать Владимиру Александровичу Менде. В советское время работали колхозы «Знамя труда» и им. Димитрова и совхоз «Динамо».

Население 
Постоянное население составляло 1287 человек в 2002 году (русские 88 %), 979 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Базарно-Карабулакского района